

Orgasmatron () — седьмой студийный альбом британской рок-группы Motörhead, выпущенный 9 августа 1986 года на лейбле GWR Records.

Об альбоме 
Первый студийный альбом, записанный четырьмя членами группы: в 1983 году коллектив покинул гитарист Брайан «Роббо» Робертсон, а на замену ему пришли сразу двое музыкантов: Фил Кэмпбелл и Мик «Вёрзель» Бёрстон. Также является единственным альбомом, полностью записанным с Питом Гиллом в качестве ударника, который сменил покинувшего в 1984 году группу Фила Тейлора.

Рабочим названием диска было Ridin' with the Driver, и только незадолго до выхода оно было изменено на Orgasmatron. В связи с этим художник Джо Петано не успел изменить обложку альбома и на ней остался поезд.

Альбом содержит одни из самых «тяжёлых» композиций группы, такие как «Orgasmatron» и «Deaf Forever».

Список композиций 
Авторами всех песен являются Лемми, Würzel, Фил Кэмпбелл и Пит Гилл

Deluxe edition 
Переизданная в 2006 году версия альбома включала в себя бонус-треки, а также бонус-диск, содержащий записи живого выступления группы на Kerrang! Wooargh Weekender, 13 октября 1984 года.
Авторами всех песен являются Лемми, Würzel, Фил Кэмпбелл и Пит Гилл, если не указано другое

Участники записи 
 Иэн Фрэйзер «Лемми» Килмистер — бас-гитара, вокал
 Фил Кэмпбелл — соло-гитара
 Мик «Würzel» Бёрстон — соло-гитара
 Пит Гилл — ударные

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Motörhead